Фамилия:
 Эбуэ, Куасси (род. 1997) — ивуарийский футболист.
 Эбуэ, Феликс — первый французский чернокожий высокопоставленный колониальный администратор.
 Эбуэ, Эммануэль — ивуарийский профессиональный футболист.